Бомонт () — город в округе Риверсайд, штат Калифорния, США. Согласно переписи 2021 года в городе проживает  человек.

Географическое положение 
Город расположен на вершине перевала Сан-Горгонио, между хребтом Сан-Бернардино, горой Сан-Горгонио на севере и горами Сан-Джасинто на юге. Полная площадь города — 78,56 км², из которых 78,52 км² — земля и 0,04 км² — вода.

Население 

В 2020 году в городе проживало  человек, насчитывалось  домашних хозяйств. Население Бомонта по возрастному диапазону распределилось следующим образом: 31,1 % — жители младше 18 лет, 55,4 % — от 18 до 65 лет и 13,5 % — в возрасте 65 лет и старше. Расовый состав: белые — 56,0 %, афроамериканцы — 8,7 %, азиаты — 8,2 %, коренные американцы — 1,2 % и представители двух и более рас — 11,8 %. Высшее образование имели 26,5 %.

В 2020 году медианный доход на домашнее хозяйство оценивался в  $. 8,8 % от всей численности населения находилось на момент переписи за чертой бедности.

Примечания 

Города Калифорнии
Населённые пункты округа Риверсайд